Lista 369 gmin w departamencie Drôme we Francji.

Gminy we Francji